Dawydiwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Dawydiwka (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Dawydiwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sachariwka, siehe Dawydiwka (Sachariwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kapliwka, siehe Dawydiwka (Kapliwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Nowi Sanschary, siehe Dawydiwka (Nowi Sanschary)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Dawydiwka (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Pyrjatyn, siehe Dawydiwka (Pyrjatyn)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Dawydiwka (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Beresiwka siehe Dawydiwka (Schytomyr, Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Choroschiw, siehe Dawydiwka (Schytomyr, Choroschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Dawydiwka (Tscherniwzi)

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Krasnyj Lutsch, siehe Dawydiwka (Krasnyj Lutsch)

Dawydiwka ist auch der Name eines Flusses südlich von Lemberg, siehe Dawydiwka (Fluss).

Siehe auch:
 Dawydowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung